Gebru ist der Familienname folgender Personen:

 Eyeru Tesfoam Gebru (geb. 1996), äthiopische Radrennfahrerin
 Timnit Gebru (geb. 1982/83), Informatikerin